Vai Brasil (álbum) - quinto trabalho musical da cantora e pastora Gláucia Rosane
 Vai Brasil (Ministério do Turismo) - projeto desenvolvido pelo MTur com o intuito de disponibilizar a todos os brasileiros condições de acessarem pacotes de turismo com origem em todos os Estados e destino para todos os Estados do Brasil

Desambiguação